La Primeira Divisão 1971-1972 è stata la 34ª edizione della massima serie del campionato portoghese di calcio e si è conclusa con la vittoria del , al suo diciannovesimo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Artur Jorge () con 27 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Benfica campione di Portogallo 1971-72, vincitore della Taça de Portugal 1971-1972 e qualificato in Coppa dei Campioni 1972-1973.
 Sporting CP finalista della Taça de Portugal 1971-1972 e qualificato in Coppa delle Coppe 1972-1973.
  Vitória Setúbal, CUF e Porto qualificati in Coppa UEFA 1972-1973.
  Académica de Coimbra e Tirsense retrocesse in Segunda Divisão.

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (26)
 Minor numero di sconfitte:  (1)
 Miglior attacco:  (81 gol segnati)
 Miglior difesa: ,  (16 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+65)
 Maggior numero di pareggi:  (13)
 Minor numero di pareggi:  (3)
 Minor numero di vittorie:  (6)
 Maggior numero di sconfitte:  (17)
 Peggior attacco:  (25 gol segnati)
 Peggior difesa:  (66 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-40)

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1971-1972

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1971
Calcio nel 1972
Campionato portoghese di calcio